Joithe ist der Name von

 Michael Joithe (* 1973), deutscher Unternehmer und Lokalpolitiker
 Wolfgang Joithe-von Krosigk (* 1950), deutscher Politiker